

Toponymie 

 Laer, commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne)
 Bad Laer, municipalité allemande du land de Basse-Saxe
 
 
 Laer, ancienne orthographe de Laar

Patronymie

Voir aussi